Lafite est une partie du nom de : 
Château Lafite Rothschild, un domaine viticole du Médoc.

Voir aussi

Liens externes